Coppa de la Reina 2022-2023 i volleyboll spelades 17 till 19 februari 2023 i Sant Cugat del Vallès, nära Barcelona, Spanien. Det var den 48:e upplagan av turneringen och sex klubblag anslutna till Real Federación Española de Voleibol (Spaniens volleybollförbund) deltog. CV Haris‎ vann turneringen för andra gången i rad och tredje gången total genom att besegra CV JAV Olímpico i finalen. Belly Nsunguimina utsågs till mest värdefulla spelare.

Format 
Tävlingen genomfördes i cupformat mellan de sex främsta lagen i SFV 2022-23. De två främsta gick direkt till semifinal, medan övriga lag möttes i kvartsfinaler. Lagen seedades för kvartsfinalerna baserat på sin tabellplacering, där arrangörslaget var garanterat att bli rankat som sämst trea. Semfinalerna lottades däremot. Alla möten avgjordes genom en direkt avgörande match..

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Noter

Externa länkar 
Officiell webbplats 

Volleybollsäsongen 2022/2023
Sportåret 2023
 2022-2023